Rampal ist der Familienname folgender Personen:

 Arjun Rampal  (* 1972), indischer Schauspieler 
 Jacques Rampal (1944–2015), französischer Dramatiker
 Jean-Pierre Rampal (1922–2000), französischer Flötist
 Joseph Rampal (1895–1983), französischer Flötist, Vater von Jean-Pierre
 Marion Rampal (* 1980), französische Sängerin und Songwriterin